Мурава — агрогородок в Сухопольском сельсовете Пружанского района Брестской области Белоруссии.

История 
В 1863 году впервые в д. Мурава открылось церковно-приходское училище. В нем учились всего 30 учеников, все мальчики. Учили детей поп и дьяк. Училище находилось в центре д. Мурава, возле церкви. Все ученики были православной веры.

Уже в 1868 году в училище обучалось 48 мальчиков.
Среди учеников, которые поступили в Муравское Народное училище в 1868—1869 уч. году были:

Училище было двухклассным. После двухлетнего обучения, образование считалось законченным. Главным и обязательным предметом в училище были церковная и гражданская грамота, это значит, умение читать и заучивать наизусть молитвы. Такие же важные предметы как язык (письменно) и арифметика были совсем не обязательны.

Не лучше обстояло дело образования в Западной Белоруссии и при панской Польше. В деревне Мурава в это время была только четырехлетняя школа, а к концу 30-х годов — шестилетняя, где обучение велось на польском языке.
Только один человек после окончания этой школы смог поступить в гимназию. Директором школы в это время работал Пердэня, а позже Сосновский Стефан.
Учителя жили в казенном доме и на частных квартирах. Известны только их фамилии: Талчинский, Уейский, Заенский, Сурвила. Закон Божий преподавали дьяк и поп: Перепечный, Марцинович.

В 1939 году было построено новое здание для школы.

Первый выпуск учеников Муравской семилетней школы был в 1950 году, а первый выпуск средней школы был в 1959 году.

В 1959 году было построено новое здание школы и спортивный зал на том же фундаменте. С этого момента наша школа стала средней общеобразовательной.
В 1963 году отмечалась замечательная дата Муравской школы — 100 лет со дня основания. Был выпущен специальный номер газеты.
В это время в Муравской средней школе училось 370 учеников со всех деревень Сухопольского сельсовета. Изучались 22 предмета, главными из которых были русский, белорусский язык и математика. В школе работали 23 учителя с соответствующим педагогическим образованием. Все они выходцы из крестьян и рабочих.

В 1966—1967 году в Муравской средней школе обучалось 382 ученика и работало 25 учителей. Среднее образование в школе получили за это время 207 учеников.

Население 
 1897 год — 187 дваров, 236 жителей;
 1921 год — 115 двароў, 489 жителей
 1970 год — 817 жителей;
 1999 год — 251 двор, 582 жителя;
 2003 год — 239 дваров, 593 жителя;
 2019 год — 457 жителей.

Примечания 

Агрогородки Пружанского района